Edgefield Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Edgefield Historic District (Edgefield, South Carolina), NRHP-ID 72001207
 Edgefield Historic District (Nashville, Tennessee), NRHP-ID 77001263